Hochstädten ist der Name verschiedener Orte:
 Hochstädten (Bensheim), ein Stadtteil von Bensheim (Hessen)
 ein Ortsteil von Hochstetten-Dhaun (Rheinland-Pfalz)

Siehe auch:
 Hochstätten
 Hochstetten
 Höchstetten